

Sigle 
 OSF – Open Software Foundation
 OSF – Open Society Foundations (Open Society Institute)
 OSF – Orientamento strategico di fondo (identità di fondo di un'impresa)

Politica 
 ÓSF – Ógra Shinn Féin, federazione giovanile dello Sinn Féin

Psicoanalisi 
 OSF – Opere di Sigmund Freud, collana in 12 volumi pubblicata da Bollati Boringhieri

Religione 
 O.S.F. – Ordo Sancti Francisci
 O.S.F. – Fratelli del Terz'Ordine Regolare di San Francesco d'Assisi di Brooklyn
 O.S.F. – Fratelli del Terz'Ordine Regolare di San Francesco d'Assisi di Mountbellew
 O.S.F. – Povere Suore Francescane dell'Adorazione Perpetua
 O.S.F. – Suore degli Infermi di San Francesco
 O.S.F. – Suore Francescane della Carità Cristiana di Manitowoc
 O.S.F. – Suore Francescane della Congregazione di Nostra Signora di Lourdes
 O.S.F. – Suore Francescane della Penitenza e della Carità
 O.S.F. – Suore Francescane della Penitenza e della Carità Cristiana
 O.S.F. – Suore Francescane della Provvidenza
 O.S.F. – Suore Francescane della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
 O.S.F. – Suore Francescane di Allegany
 O.S.F. – Suore Francescane di Chicago
 O.S.F. – Suore Francescane di Glen Riddle
 O.S.F. – Suore Francescane di Mill Hill
 O.S.F. – Suore Francescane di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso
 O.S.F. – Suore Francescane Insegnanti
 O.S.F. – Suore Francescane Missionarie di Maria Ausiliatrice
 O.S.F. –  Suore Orsoline della Sacra Famiglia
 O.S.F. – Suore di San Bernardino da Siena
 O.S.F. – Suore Scolastiche di San Francesco